Olivier Pavie, né le  à Maisons-Laffitte (Yvelines), est technologue, journaliste et écrivain français, spécialiste en communication numérique (digitale), expert en High Tech et systèmes d'information. 

Il a publié plusieurs ouvrages chez Osman Eyrolles Multimedia, Pearson Education, Campus Press, Peachpit Press. Il a été traduit en allemand, italien et anglais, et édité par Markt + Technik, Mondadori, Jackson Libri et Prentice-Hall.

Journaliste 

Il débute dans la presse spécialisée en 1988 dans Compatibles PC Magazine puis écrit dans Amstrad PC Magazine, PS1 Magazine, Réponses Micro, Multimedia Solutions, Windows News, Home PC, Mon PC Multimédia.
Il crée en 1993 l'agence de presse MédiaLink dont il fut le propriétaire majoritaire et le rédacteur en chef pendant huit ans. 

Entre 2002 et 2008, Olivier Pavie a collaboré épisodiquement avec l'agence de presse Techno Chroniqueurs Associés (T.C.A) fondée par Erick Haehnsen et Eliane Kan, avec les magazines L'Informaticien, Solutions Logiciels, et s'est essayé au blog audio et vidéo avec son site Explorateur-numerique.com.

Depuis fin 2013, Olivier Pavie est secrétaire de rédaction du magazine Programmez et collabore régulièrement au magazine sur ses sujets de prédilection.

Pseudonymes  
.

Auteur 

Son premier livre est paru en . Il s'intitule PC Trousse de secours. Olivier Pavie est membre sociétaire de la Société des gens de lettres (SGDL).

Entrepreneur 

En 2012, il a créé ValorConseil PACA, une société de conseils et services en nouvelles technologies, Web & Cloud pour les PME. Avant cela, il a créé plusieurs sociétés et réalisé des projets pour des sociétés telles que Creative Labs, NXP Semiconductors, Adobe Systems France, Christian Dior, Banque de Luxembourg, Watteco, Wyplay, et le Gouvernement de la Principauté de Monaco.

Bibliographie 

 Wifi  - Éditeur: Campus Press - Collection: Le Tout en Poche - 
 Notebooks - Bild für Bild. Sehen und Können - Verlag: Markt+Technik -  
 Vidéo numérique: Acquisition, montage, compression - Pearson Education - 
 Sistemi di messaggistica elettronica - Editore:  Jackson Libri - Curatore: Brizzolesi G. - Pagine: 144 - 
 Fotografia e immagini digitali - Editore: Mondadori Informatica - 
 A Simple Guide to Digital Cameras, Scanning and Using Images - Publisher: Prentice-Hall -

Notes et références

Liens externes
 Site Officiel d'Olivier Pavie
 

Journaliste français du XXe siècle
Naissance en octobre 1964
Naissance à Maisons-Laffitte
Naissance en Seine-et-Oise